Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 557 dans le monde.

 Route nationale 557 en France
 Autoroute A557 en France